П'єррфіш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 П'єррфіш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер